Stanisław Targowski (1893–1940) – major broni pancernych Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Targowski (1909–1942) – porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych

Przypisy